A Soundzs from the Hot Line egy 1991-es Lee "Scratch" Perry album.

Számok
 Bionic Rat
 Ashes And Dust
 Righteous Oily
 In This Iwa
 Babylon A Fall
 Rainbow Throne
 Standing On The Hill
 News Flash
 When You Walk
 Sweet Guava Jelly
 So You Come, So You Go
 Free Up The Prisoners
 Track 13

Lee „Scratch” Perry-albumok
1991 nagylemezei